|-
| 25101 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25102 Zhaoye ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25103 Kimdongyoung ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25104 Chohyunghoon ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25105 Kimnayeon ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25106 Ryoojungmin ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25107 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25108 Boström ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25109 Hofving ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25110 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25111 Klokun ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25112 Mymeshkovych ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25113 Benwasserman ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25114 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25115 Drago ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25116 Jonathanwang ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25117 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25118 Kevlin ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25119 Kakani ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25120 Yvetteleung ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25121 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25122 Kaitlingus ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25123 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25124 Zahramaarouf ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25125 Brodallan ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25126 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25127 - || 1998 SZ || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 25128 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 25129 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 25130 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 25131 - ||  || 18 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 25132 ||  || 17 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 25133 - ||  ||18 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25134 - ||  || 17 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25135 - ||  || 23 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 25136 - ||  || 23 septembrie 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 25137 Seansolomon ||  || septembrie 17, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25138 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25139 - ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25140 - ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25141 ||  || 20 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 25142 Hopf ||  || 26 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 25143 Itokawa ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25144 ||  || 23 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 25145 ||  || 23 septembrie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 25146 ||  || 24 septembrie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 25147 - ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25148 - ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25149 - ||  || 22 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 25150 - ||  || 26 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25151 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25152 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25153 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25154 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25155 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25156 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25157 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25158 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25159 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25160 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25161 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25162 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25163 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25164 - ||  || 19 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25165 - ||  || 19 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25166 - ||  || 19 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25167 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25168 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25169 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25170 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25171 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25172 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25173 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25174 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25175 Lukeandraka ||  || 29 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25176 Thomasaunins ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25177 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25178 Shreebose ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25179 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25180 Kenyonconlin ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25181 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25182 Siddhawan ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25183 Grantfisher ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25184 Taylorgaines ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25185 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25186 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25187 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25188 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25189 Glockner ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25190 Thomasgoodin ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25191 Rachelouise ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25192 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25193 Taliagreene ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25194 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25195 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25196 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25197 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25198 Kylienicole ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25199 Jiahegu ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25200 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-